Элсон () — английская фамилия. Известные носители:
 Элсон, Артур (1873—1940) — американский музыкальный критик.
 Элсон, Андреа (род. 1969) — американская актриса.
 Элсон, Карен (род. 1979) — британская певица, автор песен, гитаристка и фотомодель.
 Элсон, Луис Чарлз (1848—1920) — американский музыкальный критик, музыкальный педагог и композитор.